Il doppio del Davidoff Swiss Indoors 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Cyril Suk e Daniel Vacek erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Suk con Petr Korda e Vacek con Evgenij Kafel'nikov.

Korda e Suk hanno perso nei quarti di finale contro Jonas Björkman e Jakob Hlasek.

Kafel'nikov e Vacek hanno battuto in finale 6–3, 6–4 David Adams e Menno Oosting.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Jakob Hlasek (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (campioni)
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Davidoff Swiss Indoors 1996